Naselje u Srbiji:
 Grocka, gradsko naselje u sastavu općine Grocka, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Grocka (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda